Овсянкін Михайло Іванович (1920—1978) — Герой Радянського Союзу;
 Овсянкін Михайло Федорович (1922—2009) — український радянський скульптор;
 Овсянкін Петро Максимович (1922—1994) — повний кавалер ордена Слави.